— японская фамилия и топоним.

Персоналии 
 Аракава, Сидзука (род. 1981) — японская фигуристка, золотой призёр XX Зимних Олимпийских игр в Турине.
 Хирому Аракава (настоящее имя Аракава Хироми; род. 1973) — японская мангака, автор манги «Стальной алхимик».
 Аракава, Ёдзи (род. 1949) — современный японский поэт гэндайси и эссеист.
 Аракава, Тика (род. 1999) — японская актриса.

География 
 Аракава — специальный район в Токио.
 Аракава — река на острове Хонсю, протекающая по территории префектур Токио и Сайтама.
 Аракава — река на острове Хонсю, протекающая по территории префектур Ямагата и Ниигата.